Okręty US Navy o nazwie USS "Bagaduce":
 Pierwszy   został zwodowany w 1918 i skreślony z listy w 1946.
 Drugi  był holownikiem. Jego stępkę położono w 1944, był w służbie US Navy do 1958. Później w USCG.

Bagaduce